La Jezernica est . Née dans les karsts du lac Sauvage, elle se jette dans l'Idrijca, dans le bassin versant du fleuve l'Isonzo, après un parcours de .

Voir aussi 

 le lac Sauvage
 l'Idrijca
 l'Isonzo

Notes et références 

Cours d'eau en Slovénie